Эксиллес () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 277 человек (2008 г.), плотность населения составляет 6 чел./км². Занимает площадь 44 км². Почтовый индекс — 10050. Телефонный код — 0122.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Шато-Виль-Вьей, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.exilles.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики